John Garcia peut désigner :
  (1917-2012), psychologue américain ;
 John Garcia (1970-), chanteur américain ;
 John Garcia, son premier album studio sorti en 2014.